Saint Pie, saint chrétien et martyr des premiers siècles de l’Église
Pie , pape de 140 à 155
Pie V, pape de 1566 à 1572
Pie X, pape de 1903 à 1914
Pie Campidelli, religieux passionniste
Saint Pie de Pietrelcina, capucin italien

Œuvres 
 Saint Pie, statue de Michel-Ange (1501-1504).

Toponymes
Saint-Pie, ville du Québec, Canada

Noms composés 
Saint-Pie-de-Guire, municipalité de paroisse du Québec, Canada

Voir aussi 
Lycée Saint-Pie